

Film
Stage Struck – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Stage Struck – cortometraggio del 1911
Stage Struck – cortometraggio del 1914 diretto da Ned Finley
Stage Struck –  film del 1915 diretto da Allen Curtis
Stage Struck – film del 1917 diretto da Edward Morrissey
Stage Struck – film del 1925 di Allan Dwan
Stage Struck – cortometraggio del 1931 diretto da Albert Ray
Stage Struck – film del 1936 di Busby Berkeley
Stage Struck – film del 1948 di William Nigh
Stage Struck, titolo originale di Fascino del palcoscenico – film del 1958 di Sidney Lumet

Musica
Stage Struck, live album del 1980 di Rory Gallagher